Ла Пења има више значења:

 Ла Пења (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пења (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пења (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пења (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пења (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пења (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пења (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пења (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пења (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пења (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пења (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пења (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пења, Лас Болсас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пења (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пења (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пења (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пења (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пења (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пења (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пења (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пења, Пења Колорада (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пења (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пења (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пења (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пења (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пења (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пења (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пења (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пења (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пења (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пења (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења, Ла Пења де Сан Рафаел (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења, Гранха (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пења (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Пења (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пења (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пења (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пења, Ел Фресно (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пења (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пења (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пења, Ла Пења Колорада (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пења (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Пења (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Пења (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Пења (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пења (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пења (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пења (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пења, Ла Пења Уно (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пења (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пења (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пења (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пења (Магдалена Апаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пења (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пења (Сан Педро Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пења (Санта Марија Чачоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пења (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пења (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пења (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пења (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пења (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пења (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пења (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пења (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пења, Хосе Леон Санчез (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пења (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пења (Микивана), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пења (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пења, Бонифасио Кастиљо Ернандез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пења (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пења (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пења (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пења (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пења (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пења (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пења (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пења (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пења (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пења (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пења (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пења (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пења (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пења (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пења, Алберто Трехо Урењо (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пења (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пења (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику